118. længdegrad kan henvise til:

 118. vestlige længdekreds
 118. østlige længdekreds